Beausire ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Beausire (1651–1743), französischer Architekt
 Nathalie Beausire (* 1970), französische Biathletin